Влади́мир Алексе́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Владимир Алексеевич (род. 1946) — советский космонавт, учёный, генеральный конструктор РКК «Энергия». В 2022 г. избран академиком РАН.
 Соловьёв, Владимир Алексеевич (род. 1949) — доктор технических наук, профессор МВТУ им. Баумана, преподаватель.
 Соловьёв, Владимир Алексеевич (род. 1950) — советский футболист, российский футбольный судья и тренер.